Diese Liste enthält alle von John Flamsteed bezeichneten astronomischen Objekte, welche heute nicht mehr genutzt werden oder die so schwach (> ca. 6,5m) sind, dass sie nicht im Bright-Star-Katalog stehen.

Anfang des 18. Jahrhunderts hatte der Astronom John Flamsteed 2935 Sterne in eine Liste eingetragen und mit einer Nummer und dem Genitiv des Sternbilds bezeichnet, in dem er lag, welche demzufolge Flamsteed-Bezeichnung heißt.

Seit dieser Zeit haben sich an der Liste erhebliche Änderungen ergeben, welche die Löschung von Einträgen notwendig machten:

 Zunächst einmal hat die ursprüngliche Liste Fehler. So hat Flamsteed z. B. einmal den Uranus nicht erkannt und mit 34 Tauri bezeichnet. Ebenso gibt es 22 Doppeleinträge und 83 nicht mehr verifizierbare Einträge, z. B. wegen falscher Zeitmessung oder Nichtexistenz etc. Zur Ehrenrettung des Astronomen ist anzumerken, dass Flamsteed vor der endgültigen Fertigstellung seiner Liste starb, ohne sie kontrollieren zu können.
 Eine weitere Änderung ist die Aufteilung damaliger Sternbilder und die Einführung neuer Sternbilder wie z. B. Kompass. Dadurch befinden sich einige Sterne heute in anderen Sternbildern.
 Den größten Einfluss hatte die Festlegung der genauen Sternbildgrenzen im Jahre 1930. Dadurch sind viele Sterne in ein benachbartes Sternbild „gewandert“.
Um Verwirrungen zu vermeiden, wenn ein Stern nicht in dem Sternbild liegt, nach dessen Genitiv er benannt wurde, werden diese Flamsteed-Bezeichnungen heute nicht mehr verwendet.

Um die Listen nicht zu groß werden zu lassen, sind Sterne, deren Flamsteed-Bezeichnung noch gültig ist und die im BSC enthalten sind, hier nicht aufgeführt. Daten zu diesen Sternen können über den HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index abgefragt werden.

Fehlende oder nicht mehr gültige Bezeichner 
In dieser Liste werden für jedes Sternbild mit originalen Einträgen die Gesamtzahl der Flamsteed-Nummern aufgeführt. Danach sind die Nummern der fehlenden Einträge und ihr „Schicksal“ angegeben. 

Soweit möglich ist für „gewanderte“ Sterne die Nummer im Bright Star Catalogue (BSC, Acronym HR) angegeben. Für dort fehlende Sterne ist die Nummer im Henry-Draper-Katalog (Acronym HD) und die Helligkeit angegeben, um einen Bezug zu modernen Katalogen zu haben.

Nicht im Bright-Star-Katalog stehende Einträge 
Weil die Flamsteed-Bezeichnung zu den Daten des Bright-Star-Katalogs gehören, dieser aber nur Sterne bis zur Größe von 6,5 mag enthält, gibt es auch Flamsteed-Bezeichnungen von Sternen, welche nicht im Bright-Star-Katalog stehen. Diese sind hier aufgeführt.

Anmerkungen

Quellen 

fehlende Flamsteedbezeichner, Liste